Mato Grosso kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mato Grosso, delstat, 
 Mato Grosso (kommun), Paraíba, 
 Mato Grosso (flygplats), Vila Bela da Santíssima Trindade, 

Robotskapade Brasilienförgreningar